Костіков; Костиков

 Костіков Андрій Григорович (1899—1950) — генерал-майор, член-кореспондент АН СРСР за Відділенням технічних наук (механіка), кандидат технічних наук. Герой Соціалістичної Праці.
 Костиков Валерій Іванович (* 1937) — радянський і російський учений, член-кореспондент РАН. Лауреат Державної премії СРСР і Державної премії РФ.
 Костиков В'ячеслав Васильович (* 1940) — російський державний діяч, дипломат, журналіст й письменник.
 Костіков Олег Євгенович (1969—2017) — радянський та український футболіст, виступав на позиції нападника.
 Костіков Федір Михайлович (1920—1995) — підполковник РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Костіков Юрій Миколайович (1927—1945) — сержант РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Костіков Юрій Якович (1930—1991) — радянський футболіст, виступав на позиції воротаря.

 Костиков — хутір, Октябрський район (Ростовська область).
російські прізвища